Monte Sinaí kan syfta på flera platser i Mexiko:

 Monte Sinaí, Chicomuselo, 
 Monte Sinaí, Oaxaca, Santa María Chilchotla, 
 Monte Sinaí, Las Margaritas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar